La temporada 2016 fue la edición 64º del Campeonato de Europa de Rally. Comenzó el 10 de marzo en el Rally Islas Canarias y finalizó el 9 de octubre en el Rally de Chipre. 
El ganador fue el polaco Kajetan Kajetanowicz por segundo año consecutivo.

Calendario

Resultados

Campeonato de pilotos

ERC 2

ERC 3

Ladies Trophy

ERC Junior

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio web oficial

2016
2016
Rally en 2016